Ива́н Ива́нович Куличе́нко (; род. 7 июля 1955 года, Днепропетровск, Украинская ССР, СССР) — украинский политик, городской голова Днепропетровска с 1999 года по 21 ноября 2014 года. 8 декабря 2006 года избран президентом Ассоциации городов Украины (вице-президент с 2002 года). Народный депутат Верховной Рады VIII созыва.

Кандидат технических наук. Заслуженный строитель Украины.

Биография 

Родился в пос. Березановка (ныне часть Днепра). Отец работал водителем на заводе ГШО, мать занималась воспитанием троих детей.

 1977 г. — окончил Днепропетровский инженерно-строительный институт (куда поступил в 1972 году);
 1977—1979 гг. — служба в армии;
 1979 г. — работает в управлении капитального строительства Днепропетровского облисполкома;
 1986 г. — заместитель председателя плановой комиссии Днепропетровского горисполкома;
 1990 г. — работает в горисполкоме заместителем председателя;
 1994 г. — первый заместитель председателя горисполкома, занимается экономикой, промышленностью, энергообеспечением города;
 1999 г. — исполняет обязанности городского головы (сменил на посту главы города Н. А. Швеца);
 2000 г. — побеждает на выборах городского головы;
 2002 г. — вторично избран городским головой Днепропетровска;
 2006 г. — в третий раз избран городским головой Днепропетровска, официально поддерживался на выборах БЮТ и СПУ (эксперты отмечали, что, несмотря на свою публичную беспартийность, во время выборов Куличенко опирался на ресурсы местного БЮТ, а также пользовался определенной поддержкой группы «Приват»);
 2010 г. — вступает в Партию Регионов (2 августа) - перед чем заявлял, что, по его мнению, мэр города должен оставаться беспартийным; избран городским головой Днепропетровска в четвёртый раз;
 2014 г. — баллотируется в Верховную Раду Украины от Блока Петра Порошенко по одномандатному округу № 28 в Днепропетровске, избран народным депутатом, набрав 33 % голосов и 21 ноября сложил полномочия городского головы Днепропетровска.
 1 ноября 2018 года были введены российские санкции против 322 граждан Украины, включая Ивана Куличенко.

Председатель Днепропетровского регионального отделения Ассоциации городов Украины.
Член Союза лидеров местных и региональных властей Украины.
Руководитель украинской делегации в Конгрессе местных и региональных властей Европы.

В 2009 году в альма-матер защитил диссертацию. Действительный член Академии строительства Украины. Имеет ряд научных публикаций.

Женат. Имеет двух дочерей и двух внуков.

Награды, отличия 
 Орден князя Ярослава Мудрого IV ст. (2016)
 Орден князя Ярослава Мудрого V ст. (2012)
 Орден «За заслуги» I ст. (2006)
 Орден «За заслуги» II ст. (2001)
 Орден «За заслуги» III ст. (2000)
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени
 Орден Святого Станислава III степени (2001)
 Лауреат Всеукраинской программы «Лидеры регионов» (2002)

Заслуженный строитель Украины — за «значительный личный вклад в социально-экономическое развитие города Днепропетровска, многолетнюю плодотворную работу в органах местного самоуправления и высокий профессионализм».

Согласно рейтингу журнала «Фокус» 2007 года, среди самых влиятельных днепропетровцев занял 6 место. Согласно исследованию 2008 года того, как мэры крупнейших украинских городов выполняют свои предвыборные обещания - проведённому Комитетом избирателей Украины совместно с газетой «Комментарии»: Куличенко оказался лидером по выполнению обещаний.

Примечания

Ссылки 
 Персональный блог Куличенко И. И.

Главы Днепра
Полные кавалеры украинского ордена «За заслуги»
Выпускники Приднепровской академии строительства и архитектуры
Народные депутаты Верховной рады Украины VIII созыва
Президенты Ассоциации городов Украины
Депутаты Днепровского городского совета
Члены Партии регионов Украины